Baudouin Prot (1951- ), banquier et haut fonctionnaire français.
 Christelle Prot, actrice française.
 Louis Prot (1889-1972), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme